A Partida Albert Einstein vs Robert Oppenheimer foi uma célebre partida de xadrez disputada pelos renomados físicos e enxadristas Albert Einstein e Robert Oppenheimer no ano de 1933.

Na partida, que ocorreu na cidade de Princeton, Estados Unidos, Einstein utilizou a abertura Ruy López, a qual Oppenheimer respondeu com a Defesa Morphy (3...a6).

Partida antológica
 Albert Einstein vs Robert Oppenheimer, Princeton, 1933.

Gravuras passo-a-passo da partida com comentários 
Posição inicial do jogo.

Einstein começa o seu jogo liberando o seu bispo do lado do rei avançando o peão do rei.

Oppenheimer também libera seu bispo.

Einstein sai com seu cavalo fazendo Cg1-f3 (ou Cf3 na notação algébrica abreviada), assim Einstein pode pegar o peão de Oppenheimer.

Oppenheimer repete com o cavalo da rainha para proteger o peão (e5) ameaçado pelo cavalo branco (f3) de Einstein.

Einstein avança o seu bispo deixando o cavalo de Oppenheimer em ligeiro perigo suicida.

Com uma jogada do peão, Oppenheimer ameaça bispo de Einstein.

Einstein recua seu bispo, mas ainda apontando para o cavalo de Oppenheimer.

Oppenheimer segue perseguindo o bispo de Einstein, agora conectando o peão de b7 para b6 com o peão em a6. 

Einstein recua seu bispo em posição segura salvando-o. Neste momento Oppenheimer tem um bom domínio da parte primaria do tabuleiro, com casa vigiadas em a4, a5, o peão de b5, b6 com o cavalo de d7. 

Depois de ter a parte primaria dominada, Oppenheimer segue com o seu cavalo para f7 ameaçando o peão branco de Einstein em e4.

Einstein faz o roque.

Oppenheimer faz o que previsto e captura com o cavalo de f6 o peão de e4.

Einstein ameaça o cavalo de Oppenheimer com a torre após o roque.

Oppenheimer defende o cavalo ameaçado pela torre de Einstein avançando um peão duas casas.

Einstein parece em desvantagem, mas nessa hora ele tem o jogo muito bem posicionado apesar da pressão de Oppenheimer. Para dar continuidade à estratégia, Einstein avança um peão duas casas.

Oppenheimer protege seu peão avançando.

Einstein avança o peão ameaçando cavalo de Oppenheimer.

Oppenheimer recua seu cavalo ameaçado colocando perto de seu outro cavalo dominando melhor o centro do jogo.

Einstein captura peão de Oppenheimer preparando um xeque com a torre de e1.

Oppenheimer percebe e põe o cavalo na frente do rei para evitar o xeque.

Einstein move a rainha.

Oppenheimer avança um peão ameaçando cavalo de Einstein.

Com essa jogada de Oppenheimer, Einstein vê boa oportunidade para xeque e o faz colocando a rainha em h5. A partir desse momento Einstein parece estar em vantagem agora.

Oppenheimer defende o xeque ameaçando a rainha de Einstein.

Einstein captura o peão ameaçador com o cavalo e "prende" cavalo de Oppenheimer.

Oppenheimer captura o cavalo com peão e deixa torre vulnerável.

Einstein faz o mais provável e captura torre de Oppenheimer, agora Einstein tem duas peças bem posicionadas em grande ameaça à Oppenheimer.

Oppenheimer captura bisco de Einstein com cavalo.

Einstein captura o tal cavalo com peão.

Oppenheimer avança sua rainha.

Einstein ameaça bispo com bispo.

Oppenheimer reposiciona seu rei.

Einstein captura bispo com bispo.

Oppenheimer move o bispo impedindo que Einstein retire seu bispo de f8 antes da rainha sair de h8.

Einstein move sua rainha.

Oppenheimer aproxima sua torre.

Einstein move seu cavalo de b2 para d3.

Oppenheimer avança peão.

Einstein junta suas torres.

Oppenheimer avança peão.

Einstein avança seu cavalo ameaçando rainha de Oppenheimer.

Oppenheimer captura cavalo com peão.

Einstein revida astutamente.

Oppenheimer captura torre de Einstein com rainha.

Einstein captura rainha com outra torre e dá xeque.

Oppenheimer recua rei evitando o xeque-mate.

Einstein captura cavalo com bispo.

Nesse ponto Einstein sabe que o jogo está ganho para si, e Oppenheimer percebe isso também. Oppenheimer se rende na partida.

Ligações externas 
ChessGames.com: Einstein vs Oppenheimer 
ChessGames Biography: Einstein  

Partidas de xadrez